Marijn de Vries (wielrenster)
Marijn de Vries (filmproducent)